Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Abierto GNP Seguros) van 2021 vond plaats van maan­dag 15 tot en met zondag 21 maart 2021 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Elina Svitolina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Leylah Fernandez uit Canada won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Zwitserse kwalificante Viktorija Golubic in twee sets. Fernandez wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus verloor haar openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Kateryna Bondarenko en Sharon Fichman hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Caroline Dolehide en Asia Muhammad won het toer­nooi. In de op zaterdag 20 maart gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Heather Watson en Zheng Saisai in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Muhammad had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Dolehide geen.

De Belgische Greet Minnen speelde samen met Ingrid Neel (VS) – zij bereikten de tweede ronde, waarin zij bij een winstpositie van 7–5, 4–1 de strijd moesten staken doordat een van hen ziek was geworden.

De Nederlandse Arantxa Rus en Tamara Zidanšek uit Slovenië waren het derde reekshoofd, maar verloren meteen hun openingspartij, van Minnen/Neel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Monterrey 2021
Monterrey